Oey steht für:

 Oey BE, Ort in der Gemeinde Diemtigen, Kanton Bern, Schweiz

Oey  ist der Familienname folgender Personen:
 Julian Oey (* 1964), australischer Astronom
 Lester Oey, niederländischer Badmintonspieler
 Márcia Oey, brasilianische Badmintonspielerin
 Randy Oey, indonesischer Badmintonspieler
 Regan Oey (* 1998), kanadischer Filmschauspieler
 Sally Oey, US-amerikanische Astronomin

Siehe auch:
 Euw
 OY